

Sigle 
 Unione Italiana Ornitofili 
 Universitetet i Oslo  – Università di Oslo

Codici 
 UIO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Mariscal Sucre, Quito, Ecuador